Problém pêtih dám je naloga postavitve najmanjšega števila dam na šahovnici 8×8, tako da so napadena vsa polja. Pri tem šteje polje, na katerem je dama, kot napadeno. Problem je povezan s številom zunanje stabilnosti grafa v teoriji grafov. Rešitev je pet dam.

Skupaj obstaja 4860 rešitev, ki jih je z mukotrpnim preverjanjem preštel K. Szily leta 1902. Od teh rešitev je 638 osnovnih.

Splošni problem n dam ima število rešitev za n ≥ 4

 3, 37, 1, 5, 4860

in najmanjše število dam:

 2, 3, 3, 4, 5.

Glej tudi 
 problem osmih dam

Razvedrilna matematika in uganke
Šah